Министерство сельского хозяйства и городского развития Румынии осуществляет разработку, администрирование и мониторинг политики и стратегий в области сельского хозяйства, устойчивого ведения лесного хозяйства и развития сельских районов, в целях обеспечения модернизации и развития отраслевой деятельности и для обеспечения прозрачности и эффективности использование средств.

Действующий министр — Петрэ Дая (с 2022).

История 
 Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства 2000
 Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 2004

Подчиненные агентства 
 Агентство, производящее выплаты по развитию сельских районов и рыболовства
 Национальное агентство по сельскохозяйственному консультированию
 Государственное имущественное агентство
 Национальное управление внешнего благоустройства
 Институт пищевых биоресурсов
 Государственный институт по испытанию и регистрации сортов
 Национальная инспекция по семенному качеству
 Национальное агентство по мелиорации и воспроизводству в животноводстве
 Национальное агентство по рыболовству и аквакультуре
 Национальное бюро виноделия

Ссылки 
 MAPDR.ro Официальный сайт
 GUV.ro

Рум
Государственное устройство Румынии